Abam steht für:
Abam (Mythologie), Schutzgeist der Akan

Orte:
Abam (Gabun), Ort in Gabun
Abam (Océan), Ort im Bezirk Océan, Kamerun
Abam (Haute-Sanaga), Ort im Bezirk Haute-Sanaga, Kamerun
Abam (Nyong-et-So’o), Ort im Bezirk Nyong-et-So’o, Kamerun
Abam (Nyong-et-Mfoumou), Ort im Bezirk Nyong-et-Mfoumou, Kamerun
Abam Ama, Ort in Nigeria
Ozu Abam, im Bundesstaat Abia, Nigeria

Berge:
Abam (Berg) 2.593,0 m, Berg in Äthiopien

ABAM steht für:
 Allgemeine Betriebsgesellschaft für Motorfahrzeuge, siehe Kölner Electricitäts-AG
Ao Baptist Arogo Mungdang, baptistische Gemeinschaft in Nagaland, Indien

ABAM